Årets författare-Tidningen Boken:s pris var ett litterärt pris som instiftades 1997 i samband med att Tidningen Boken firade 10-årsjubileum. Priset tycks endast ha delats ut en gång.

Pristagare 
1997 – Agneta Pleijel

Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 1997